Maurice Braun est un nom pouvant faire référence à :
 
 Maurice Braun (1877-1941), peintre américain,
 Maurice Braun (1906-2001), résistant français.